Heurnius ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Heurnius (1543–1601), niederländischer Mediziner
 Otto Heurnius (1577–1652), niederländischer Mediziner